stazione di Tripoli, in Libano
 stazione di Tripoli, in Libia